Bäckström ist der Familienname folgender Personen:

 Nicklas Bäckström (* 1987), schwedischer Eishockeyspieler
 Niklas Bäckström (* 1978), finnischer Eishockeyspieler
 Per Bäckström (* 1959), schwedischer Literaturwissenschaftler

Bäckström steht für: 

 Kommissar Bäckström, schwedische Fernsehserie

Siehe auch:
 Backstrom
 Backström
 Backström & Reinius, ehemaliges schwedisches Architekturbüro